Alex e Evandro é um grupo musical de música sertaneja formado por Wilter Alexandre Campos e Clemilson Antonio Baptilani.

Discografia
Forró sertanejo - Caravelas/Sony	
Pura mania

Duplas de sertanejo universitário
Duplas do Brasil
Duos musicais